Максаров — фамилия. Известные носители:
 Максаров, Валентин Петрович (1926—1998) — передовик советского железнодорожного транспорта, Герой Социалистического Труда.
 Максаров, Цыбик Цыденжапович (1985) — российский борец вольного стиля.